Alao ist der Familienname folgender Personen:

 Ibiyinka Alao (* 1975), nigerianischer Künstler
 Sadikou Ayo Alao (* 1943), beninischer Anwalt

Alao bezeichnet außerdem:

 Alao (Insel), Insel im Chiloé-Archipel in Chile
 Gebiet in der Provinz Chimborazo in Ecuador mit den Siedlungen Alao Llactapamba und San Antonio de Alao

Siehe auch:
 Río Alao, Name zweier Flüsse in Südamerika